ОАО «Агентство финансирования жилищного строительства» (АФЖС) — дочерняя компания АО «ДОМ.РФ». Агентство было создано 6 февраля 2009 года. Уставной капитал Агентства составляет 5 млрд рублей.
Основная цель АФЖС — обеспечивать разработку и внедрение антикризисных мер для поддержки заёмщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и не имеющих возможности исполнять свои обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу).
АФЖС также занимается развитием инновационных проектов на рынке ипотечного кредитования: инфраструктурные проекты, проекты по содействию трудовой миграции, поддержке нетрудоспособного населения.

Задачи Агентства:
 
1. Создать механизмы помощи заёмщикам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, реализуемые вне зависимости от стандарта первичного кредитования и вне зависимости от воли кредитора.

2. Обеспечить оперативность, то есть срочность создания всех элементов, отвечающих за работоспособность механизмов помощи.

3. Обеспечить региональный охват. Заёмщики должны иметь возможность получить помощь в любой точке страны, в любом населённом пункте.

4. Обеспечить влияние на рынок. Необходимо предотвратить нарастание социальной напряженности, возникновение которой возможно в результате массового обращения взысканий на заложенное имущество.

История создания 
 5 декабря 2008 года: В составе антикризисных мер поддержки Правительство России приняло решение о защите заёмщиков, имеющих ипотечные жилищные кредиты (займы) и оказавшихся в сложной жизненной ситуации в связи с проявлениями мирового экономического кризиса. Реализация механизма будет осуществляться через ОАО «АИЖК».
 18 декабря 2008 года: Наблюдательный совет ОАО «АИЖК» одобрил «Правила реструктуризации в 2009 году ипотечных жилищных кредитов (займов) для отдельных категорий заёмщиков». Также Наблюдательным советом ОАО «АИЖК» принято решение о создании ОАО «АРИЖК».
 30 января 2009 года: ОАО «АИЖК» в пилотном режиме провело реструктуризацию первых ипотечных кредитов. Эту дату можно считать началом работы государственной программы поддержки ипотечных заёмщиков.
 06 февраля 2009 года: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы произвела государственную регистрацию ОАО «АРИЖК».
 16 февраля 2009 года: на заседании Совета директоров Председателем Совета директоров ОАО «АРИЖК» избран Семеняка Александр Николаевич. Решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АРИЖК» от 16.02.2009 года генеральным директором ОАО «АРИЖК» назначен Языков Андрей Дмитриевич.
 31 декабря 2010 года реализация государственной программы помощи заёмщикам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации была завершена в связи со значительным улучшением экономической ситуации.
 20 декабря 2012 года: Наблюдательный совет ОАО «АИЖК» принял решение о переводе в ОАО «АРИЖК» видов деятельности ОАО «АИЖК, не связанных с операциями в сфере ипотечного кредитования физических лиц, а направленных на стимулирование банковского кредитования жилищного строительства.
 17 января 2013 года: Совет директоров ОАО «АРИЖК» года принял решение о назначении новым генеральным директором ОАО «АРИЖК» Андрея Шелкового, который по настоящее время совмещает должность заместителя генерального директора ОАО «АИЖК».
 16 июля 2013 года: ОАО «АРИЖК» переименовано в Открытое акционерное общество «Агентство финансирования жилищного строительства».

Основные владельцы компании 
 99,99 % — ОАО «АИЖК»,
 0,01 % ООО «Агентство Банковской Аналитики».

Разработку основных стратегических и тактических задач, а также формирование системы управления обеспечивает Совет директоров Агентства.

Исполнительные органы управления 
Руководство текущей деятельностью Агентства осуществляется генеральным директором и правлением ОАО «АФЖС». 
 2009-2012 Языков Андрей Дмитриевич
 с января 2013 Шелковый Андрей Николаевич

Коллегиальным исполнительным органом является правление ОАО «АФЖС».

Совет директоров ОАО «АФЖС» возглавляет Семеняка Александр Николаевич

Деятельность Агентства 

Реструктуризация ипотечных кредитов осуществляется по единым, публичным правилам посредством разработанного стандарта реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (займов) для отдельных категорий заёмщиков. Агентством создан альбом типовых форм договоров и заявлений. 

Стандарт реструктуризации определяет:

1. Требования к заёмщикам, залогодателям, претендующим на реструктуризацию ипотечного кредита.

2. Требования к жилому помещению и к объекту долевого строительства.

3. Требования к ипотечному кредиту (займу), который подлежит рассмотрению на предмет реструктуризации.

4. Порядок и варианты реструктуризации.

5. Основные параметры реструктуризации.

6. Порядок рассмотрения заявления заёмщика и принятия решения.

7. Сопровождение сделок, заключённых в связи с реструктуризацией.

Реструктуризация ипотечных кредитов осуществляется в едином информационном поле (система ПЕГАС). Система служит для автоматизации ипотечного рынка в России и охватывает основную деятельность партнёров в части учёта физических лиц, кредитов (займов), взаимоотношений между партнёрами, финансовых операций, в том числе исполнение заёмщиками обязательств по кредитам (займам).

АФЖС присутствует через своих агентов в 83 субъектов Российской Федерации. Зона покрытия агентской сети на сегодняшний день составляет 655 точек присутствия на всей территории страны, в том числе 127 региональных агентов по реструктуризации (юридических лиц) и 740 дополнительных офисов (филиалов).

Программа государственной поддержки ипотечных заёмщиков

В 2008—2010 годах Агентством была реализована программа государственной поддержки ипотечных заёмщиков. Программа была запущена в качестве экстренной меры для преодоления кризиса в экономике. За период действия программы удалось помочь сохранить жильё более 8,5 тысячам человек.

Для участия в программе заёмщикам необходимо было соответствовать социальным критериям:

 ипотечное жильё является для заёмщика и его семьи единственным для проживания;

 ипотечное жильё не относится к категории элитного;

 у заёмщика произошло значительное снижение доходов или увеличение расходов по ипотечному кредиту;

 у заёмщика отсутствуют средства (иные активы), которые позволяют ему оплачивать 12 ежемесячных платежей по ипотечному кредиту.

Основная цель реализованной программы — предоставление заёмщику времени для восстановления своих доходов. Программа предусматривала оказание помощи заёмщику в рамках 3-х уровней реструктуризации.

 Первый уровень реструктуризации — предоставление денежных средств для уплаты ежемесячного платежа по ипотеке в течение 12 месяцев.

 Второй уровень реструктуризации — предоставление повторной помощи без существенного увеличения платежей для тех заёмщиков, чьё финансовое положение за период первичной реструктуризации не улучшилось по объективным причинам и заёмщик объективно нуждается в помощи.

 Третий уровень реструктуризации — выкуп Агентством жилья — предмета залога, по которому судом вынесено решение об обращении взыскания, но исполнительное производство ещё не начато, а остаток долга существенно превышает стоимость реализуемого жилья. В подобных случаях при наличии признаков необходимости оказания социальной поддержки Агентство сохраняло за бывшим собственником и его семьёй право временного проживания до выделения жилья региональными администрациями.

За 2 года работы результаты Агентства по поддержке граждан: более 80 % ипотечных заёмщиков восстановили свои доходы по окончании периода помощи и успешно продолжили обслуживание своих ипотечных кредитов.

Показатели деятельности

За весь период работы в Агентство за консультациями по реструктуризации обратились 64 208 заёмщиков (по состоянию на 1.04.2011), из них заявление на предоставление стабилизационного займа подали 11 049 человек. Одобрено на получение поддержки — 8.400. Коэффициент восстановления 82%.

По программе второго уровня поддержки Агентству были предложены к выкупу 3.067 ипотечных жилищных кредитов. Коэффициент восстановления 68%.

Долговые инструменты 

ОАО «АФЖС» выпускает специализированные ценные бумаги с длительным сроком обращения (до 20 лет) для обмена банками-кредиторами проблемных активов на данные ценные бумаги.
Ликвидность бумаги достигается за счёт включения облигации АФЖС в ломбардный список ЦБР (Указание ЦБ № 2455-У от 01.06.2010). Надёжность обеспечивается поручительством ОАО «АИЖК».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ОАО «АФЖС»
 Живой журнал ОАО «АФЖС»

Ипотечные агентства
Финансовые компании России